Билтанеле () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Греч.
 Билтанеле () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Прунішор.